

Anno 
 501 o 501 a.C.

Codici 
 501 (astronomia) – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di Herstmonceux, nell'East Sussex, in Inghilterra

Matematica 
 501 – numero